Südliche Innenstadt steht für:
 Südliche Innenstadt (Halle), Stadtteil von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Ludwigshafen-Südliche Innenstadt, Stadtteil von Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Südstadt
 Nördliche Innenstadt
 Innenstadt (Begriffsklärung)